Мейерхольд — фамилия:

 Мейерхольд, Всеволод Эмильевич (1874—1940) — русский советский театральный режиссёр, актёр и педагог.
 Мейерхольд, Ирина Всеволодовна (1905—1981) — актриса, режиссёр, педагог; дочь В. Э. Мейерхольда.